Hits FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Jaboatão dos Guararapes, cidade do estado de Pernambuco. Opera no dial FM, na frequência 103.1 MHz. Tem seu foco de transmissão a capital Recife e região metropolitana. Sua programação é voltada ao público jovem.

História 
Inaugurada em 1988 como 103 FM, a emissora tinha programação popular. Desde sua estreia, tinha forte atuação na capital, Recife. Entre 2001 e 2006, passou a retransmitir a programação da Rede SomZoom Sat. Em 2006, a emissora voltou a operar independentemente e com o nome 103 FM, até se afiliar com a Mix FM em 2009. A afiliação ocorreu em 1 de junho de 2009 e provocou uma mudança de estilo da rádio, que passou a focar no público jovem/pop. A Mix FM Recife foi a quarta emissora da rede no Nordeste do país.

Em 2010, passou a liderar o segmento jovem/pop de Recife e disputava colocações entre as cinco rádios mais ouvidas da região. No entanto, com o passar dos anos, a emissora perdeu audiência. Em 14 de abril de 2017, encerrou suas transmissões como afiliada da Mix FM e passou a operar como emissora independente, executando grade musical no mesmo estilo da rede e anunciando nova programação.

Às 14h do dia 20 de abril de 2017, entrou no ar a Hits FM, com programação local e mesma atuação anterior.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio fundadas em 1988
Estações de rádio de Jaboatão dos Guararapes